

Кузнецовський — селище, Ванінський район, Хабаровський край
 Кузнецовський — хутір, Ішимбайський район, Башкортостан
 Кузнецовський — хутір, Куюргазинський район, Башкортостан
 Кузнецовський — селище, Талицький міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Кузнецовськ